Straight (engl. ‚gerade‘, ‚geradeaus‘, ‚direkt‘, ‚geradlinig‘) bezeichnet:

 Straight (Album), Musikalbum von Tobias Regner
 Straight (Magazin), eine lesbische Zeitschrift aus Deutschland, gegründet 2015
 Straight (Film), deutscher Spielfilm von Nicolas Flessa aus dem Jahr 2007
 Straight Acting, englischer Ausdruck für heterosexuell
 Straight-Dämpfer, Dämpfer für verschiedene Blechblasinstrumente
 Straight Edge, gegen Sucht und Drogen gerichtete Bewegung
 Straight, eine Straße in Kartenspielen, siehe Straße (Kartenspiel)
 Straight Pool,  eine Disziplin des Poolbillards

Straight ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Straight (1920–1996), US-amerikanischer Rasenmäherfahrer
 Beatrice Straight (1914–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Benjamin Straight (* 1999), österreichischer American-Football-Spieler
 Charlie Straight (1891–1940), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Bigband-Leader
 Whitney Straight (1912–1979), US-amerikanisch-britischer Geschäftsmann, Automobilrennfahrer und Flieger

Siehe auch:
 Strait
 Straith
 Straights